Au sens propre, le poids est la force de pesanteur due à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Le mot a longtemps servi indifféremment pour désigner cette force et la masse de l'objet considéré (les deux étant proportionnels), si bien que dans la langue courante et dans de nombreuses expressions on utilise le mot poids alors qu'il s'agit en fait de la masse.

Au sens figuré, le poids exprime l'importance d'une pensée, d'un fait, d'une personne, ou la contrainte qui en résulte.

Sciences et techniques

Aéronautique et astronautique 
 Le rapport poussée sur poids est un coefficient calculé en divisant la poussée d'un engin à réaction (moteur fusée, avion) par son poids.

Biologie 
 Le poids apparent est le poids ressenti par l'organisme c'est-à-dire, le cas échéant, son poids diminué de la poussée d'Archimède et/ou de l'accélération du véhicule dans lequel il se trouve.

Chimie 
 Le mot poids apparaît au lieu de masse dans plusieurs expressions, aujourd'hui obsolètes mais qu'on rencontre encore :
 poids atomique pour masse atomique, masse d'un élément chimique ou d'un isotope particulier ;
 poids moléculaire pour masse moléculaire, rapport entre la masse d'une molécule et l'unité de masse atomique unifiée ;
 % poids (ou % pds) pour % masse, une façon d'exprimer le pourcentage massique.
 le poids équivalent, ou équivalent-gramme, est la masse d'une substance donnée qui :
 combinera ou déplacera directement ou indirectement  d'hydrogène ou  d'oxygène ou  de chlore ;
 ou fournira ou réagira avec une mole de cations hydrogène H+ (hydrons) dans une réaction acide-base ;
 ou fournira ou réagira avec une mole d'électrons dans une réaction d'oxydoréduction.

Informatique 
 Dans un nombre binaire :
 le bit de poids faible est le bit ayant le plus petit poids ou position (le bit de droite dans la notation positionnelle habituelle) ;
 le bit de poids fort est le bit ayant le plus grand poids ou position (le bit de gauche).
 En génie logiciel, le poids-mouche est un patron de conception () structurel, utile quand de nombreux petits objets doivent être manipulés mais qu'il serait trop coûteux en mémoire de tous les instancier.

Mathématiques 
 Le poids de Hamming correspond au nombre d'éléments différents de zéro dans une chaîne d'éléments d'un corps fini. Il intervient dans le calcul de la distance de Hamming.
 Une fonction poids est un outil mathématique pour le calcul de sommes, d'intégrales ou de moyennes dans lesquelles certains éléments auront plus d'importance ou d'influence que d'autres sur le même ensemble.
 En théorie des graphes, un arbre couvrant de poids minimal est un arbre couvrant (d'un graphe non orienté connexe dont les arêtes sont pondérées) dont la somme des poids des arêtes est minimale.

Médecine et diététique 
 Le poids idéal, ou poids normal, est la masse d'une personne présentant une corpulence considérée comme normale ou moyenne dans une société donnée.
 La perte de poids, ou amaigrissement, témoigne d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Elle peut être volontaire (dans un but esthétique ou thérapeutique) ou involontaire, pouvant alors révéler certaines maladies organiques évolutives, ou des troubles du comportement alimentaire.
 La prise de poids est une modification de la masse corporelle, qui se traduit par une augmentation de l'indice de masse corporelle.

Physique et métrologie 
 Sur Terre ou sur un autre corps céleste, le poids d'un objet est, en première approximation, la force d'attraction gravitationnelle exercée par ce corps sur l'objet.
 Plus précisément, le poids est la résultante de la force d'attraction gravitationnelle et de la force d'inertie axifuge due à la rotation de la Terre (ou autre corps céleste) sur elle-même.
 Les poids et mesures liégeois sont des unités de mesure utilisées de 980 à 1785 en principauté de Liège (Belgique).
 Le poids spécifique d'un objet ou d'un matériau est son poids par unité de volume. Par exemple, le poids spécifique de l'eau à la surface de la Terre à  est de .
 Les unités de mesure avoir-du-poids (ou avoir du poids, ou avoirdupois) appartiennent au Système impérial britannique basé sur l'once commune par opposition à l'once troy.
 Le Comité international des poids et mesures, constitué de dix-huit représentants d'États membres de la Convention du mètre, a pour mission de promouvoir l'uniformisation mondiale des unités de mesure. Il assure cette mission par des interventions directes auprès des gouvernements ou en soumettant des propositions auprès de la Conférence générale des poids et mesures.
 La Conférence générale des poids et mesures, créée en 1875, est l'organe décisionnel de la Convention du Mètre, chargé de prendre les décisions en matière de métrologie et en particulier en ce qui concerne le Système international d'unités.
 Le Bureau international des poids et mesures est une des trois organisations internationales établies pour maintenir le Système international d'unités sous les termes de la convention du Mètre. Il est situé au pavillon de Breteuil dans le parc de Saint-Cloud, près de Paris.
 Le kilogramme-poids, ou kilogramme-force, est une ancienne unité de force.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 le poids syllabique (ou quantité syllabique) est l'attribution aux syllabes de durées différentes, susceptibles de créer des motifs particuliers en s'assemblant, selon le nombre et/ou la durée des segments dans la rime syllabique. Il est lié à la quantité vocalique et à l'entourage consonantique.

Psychologie et sociologie 
 La notion du « deux poids, deux mesures » désigne les différences d'appréciation des conduites en fonction de l'appartenance de leur auteur à une catégorie.
 L'illusion taille-poids, ou illusion de poids, est une illusion visuelle et sensitive, qui concerne l'influence de l'appréciation visuelle du volume d'un objet sur le ressenti de son poids.

Culture et société

Alimentation 
 Le poids dans l'eau, ou poids sous l'eau, est une méthode pratique de détermination du taux de matière sèche et de la teneur en fécule des pommes de terre.

Architecture et travaux publics 
 Un poids public est un ouvrage architectural qui permet de déterminer le poids de tout véhicule routier ou d'animaux tels que des porcs ou des vaches.
 Le Poids public () est un monument historique au cœur de la ville de Haarlem, aux Pays-Bas.
 Le Poids public () est un monument historique au cœur de la ville de Leyde, aux Pays-Bas.
 Un barrage poids est un barrage construit à partir de béton, de roches et/ou de terre et conçu pour retenir l'eau en utilisant seulement le poids de la matière qui s'oppose à la pression horizontale de l'eau s'exerçant sur le barrage.
 Un barrage poids-voûte est un barrage alliant les caractéristiques d'un barrage poids à celles d'un barrage voûte.
 Un contrepoids, ou contre-poids, est une masse inerte utilisée pour contrebalancer le poids de la charge utile dans un mécanisme de levage.

Artisanat, commerce et industrie 
 Les poids sont les accessoires employés conjointement à une balance pour déterminer la masse d'un objet.
 En jargon armurier, le poids de départ désigne la force à appliquer à la queue de détente afin de déclencher le tir.

Cinéma et télévision 
 Chouchou poids plume est un film français réalisé par Robert Bibal, sorti en 1932.
 Le Poids d'un mensonge () est un film américain réalisé par William Dieterle, sorti en 1945.
 Le Poids de l'eau () est un film réalisé par Kathryn Bigelow en 2000 ; il est tiré d'un livre du même nom.
 Le Poids des mensonges est un téléfilm français réalisé par Serge Meynard et diffusé sur France 2 en .
 Le Poids des souvenirs () est un téléfilm canadien réalisé par David Wellington et diffusé en 2008 à la télévision.
 Le Poids du déshonneur () est un film américain réalisé par Barbet Schroeder en 1996.
 Le Poids du passé () est un téléfilm américain réalisé par Steven Schachter et diffusé en 1996.
 Les poids lourds (au Québec) ou La Colo des gourmands (en France) (Heavy Weights) est un film américain réalisé par Steven Brill en 1995.
 Poids léger est un film franco-belge réalisé par Jean-Pierre Améris en 2004, adapté du roman éponyme d'Olivier Adam.
 Prof poids lourd () est une comédie américaine de Frank Coraci, sortie en 2012.
 Tu fais pas le poids, shérif ! () est un film américain réalisé par Hal Needham, sorti en 1980.
 Un poids sur la conscience () est un téléfilm américain réalisé par Mike Robe, diffusé en 2004.

Histoire 
 La notion de poids, qui rend compte de la qualité de ce qui est lourd ou léger, renvoie à différentes notions empiriques ou rationalistes.
 Les poids de marc constituent un système d'unités de masse utilisé en France depuis le milieu du  et sous l'Ancien Régime.
 La maison du poids du Roi est une maison située rue des Lombards à Paris, et qui existait encore au début du . On y déposait les étalons ou modèles des poids et mesures.

Littérature et bande dessinée 
 Le Poids de l'amour () est un roman de Mary Westmacott (pseudonyme d'Agatha Christie), publié en 1956 au Royaume-Uni.
 Le Poids de la preuve () est un thriller juridique américain de Scott Turow, paru en 1990.
 Le Poids du crime () est un roman policier de l'écrivain australien Carter Brown, publié en 1970.
 Poids lourds () est une nouvelle de Stephen King qui fait partie du recueil Danse macabre publié en 1978. Elle est parue pour la première fois en 1973 dans le magazine Cavalier.
 Un mariage poids moyen () est un roman de l'écrivain américain John Irving, publié en 1974.
 P'tit Zef poids mouche () est un comic strip américain créé par Al Capp (scénario) et Raeburn Van Buren (dessin), publié de 1937 1971 aux États-Unis.
 Question de poids () est un roman de Hal Clement, publié en 1953 aux États-Unis.

Musique 
 D'une tonne à un tout petit poids est le troisième album du chanteur français Renan Luce, sorti en .

Politique 
 Le poids politique d'une personnalité est une façon d'estimer son importance dans l'arène politique.

Religion et spiritualité 
 Le poids de l'âme a été estimé à  par le médecin américain Duncan MacDougall en 1907, sur la base d'expériences réelles mais insuffisamment contrôlées.

Sports 
 Le poids de forme est le poids moyen dans lequel un individu se retrouve dans les meilleures conditions de performance sportive.
 L'apnée en poids constant et l'apnée en poids variable sont deux disciplines de l'apnée :
 dans l'apnée en poids constant, l'apnéiste s'immerge et remonte vers la surface sans avoir le droit de toucher le filin guide et en conservant le même lest ;
 dans l'apnée en poids variable, l'apnéiste s'immerge à l'aide d'un lest d'au maximum  et remonte sans ce lest à la force de ses palmes et/ou en utilisant le filin guide. 
 En athlétisme, le lancer du poids est une discipline qui consiste à lancer une boule de métal aussi loin que possible.
 Dans les sports de combat, les poids pailles, les poids mi-mouches, les poids mouches, les poids super-mouches, les poids coqs, les poids super-coqs, les poids plumes, les poids légers, les poids mi-moyens (ou poids welters), les poids super mi-moyens (ou poids super welters), les poids moyens, les poids lourds-légers, les poids lourds et les poids super-lourds sont diverses catégories de combattants, classés en fonction de leur masse.

Transports 
 Le permis poids-lourds est un permis de conduire autorisant à manœuvrer des camions, des tracteurs routiers et des autobus.
 Le poids à vide peut désigner :
 en aéronautique commerciale, la masse des appareils en ordre normal de vol, à l'exclusion de la masse du personnel, du carburant et des équipements divers autres que ceux fixés à demeure ;
 pour le transport routier en France, la masse d'un véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
 Le poids-frein (ou masse freinée) est une mesure employée dans le domaine ferroviaire pour évaluer les capacités de freinage d'un convoi, et déterminer ainsi la vitesse maximale à laquelle il peut circuler.
 Un poids lourd est un véhicule routier de plus de  de poids total autorisé en charge.
 Le poids nominal brut sur l'essieu est, au Canada, la valeur spécifiée par le fabricant d'un véhicule comme le poids sur un seul essieu du véhicule en charge, mesuré à la surface entre le pneu et le sol.
 Le poids non suspendu (ou masse non suspendue), est la masse des éléments du véhicule suivant exactement les ondulations de la voie.
 Par opposition, la masse des autres éléments du véhicule liée aux roues par l'intermédiaire de la suspension est le poids suspendu (ou la masse suspendue).
 Le poids total autorisé en charge (en France) ou le poids nominal brut du véhicule (au Canada) est la masse maximale autorisée pour un véhicule routier. Elle comprend la masse du véhicule à vide, la charge maximale de marchandises (charge utile) ainsi que la masse maximale du chauffeur et de tous les passagers.
 le poids total en charge est la masse effective, soit du véhicule tracteur, soit de la remorque.
 Le poids total roulant autorisé, fixé pour chaque véhicule tracteur par l'autorité compétente, est défini selon des éléments techniques communiqués par le constructeur lors de la réception du véhicule et il est inscrit sur le certificat d'immatriculation.
 Le poids total roulant d'un ensemble de véhicules ne doit pas dépasser le poids total roulant autorisé du véhicule tracteur.
 Le poids zéro-carburant (ou masse zéro-carburant) d'un aéronef est la masse totale d'un avion à sec c'est-à-dire la masse de l'appareil incluant tous ses composants, moins la masse totale du carburant.
 La redevance poids lourds liée aux prestations est une taxe s'appliquant aux transports de poids lourds sur les axes routiers.

Toponyme 
 Poids-de-Fiole est une commune du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté (France).